Con Kasagi ci si può riferire a:

Geografia 
 Diga di Kasagi – una diga nella prefettura di Gifu in Giappone
 Kasagi – cittadina della prefettura di Kyoto
 Stazione di Kasagi – una stazione ferroviaria della linea principale Kansai posta nell'omonima cittadina 
 Diversi monti:
Monte Kasagi – nella prefettura di Niigata
Monte Kasagi – nella prefettura di Gifu
Monte Kasagi – nella prefettura di Kyoto
Monte Kasagi – nella prefettura di Wakayama
Monte Kasagi – nella prefettura di Fukuoka
Monte Kasagi – nella prefettura di Kumamoto

Navi 
 Kasagi – una portaerei della Marina imperiale giapponese classe Unryū
 Classe Kasagi – una classe di incrociatori protetti della Marina imperiale giapponese 
 Kasagi – la capoclasse della classe Kasagi

Storia 
 Assedio di Kasagi – battaglia del 1331